Rajastjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rajastjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Rajastjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,

Se även
Rajajärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn